Desa Merdeka kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Merdeka (administrativ by i Indonesien, lat -10,09, long 123,77), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Merdeka (administrativ by i Indonesien, lat -8,38, long 123,52), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar